Simmern ist der Name folgender Orte:

 Simmern/Hunsrück, Kreisstadt des Rhein-Hunsrück-Kreises in Rheinland-Pfalz
 Simmern (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Simmern (Habscht), Ortsteil der Gemeinde Habscht in Luxemburg
 Simmertal (bis 1971 „Simmern unter Dhaun“), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Simmern steht außerdem für:
 Schloss Simmern, Schloss in Simmern/Hunsrück
 Pfalz-Simmern, eine Seitenlinie des kurpfälzischen Hauses
 Simmern (Kochen), eine Methode zum Garen von Lebensmitteln

Siehe auch:
 Langwerth von Simmern, rheinisches Adelsgeschlecht
 Bahnhof Simmern, Bahnhof im Hunsrück
 Simmerbach, Fließgewässer im Hunsrück
 Sümmern